Малохомутёрское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Барышского района Ульяновской области. Административный центр — село Малая Хомутерь. 

По территории поселения протекает река Барыш с притоками Решётка, Рачамайка, Хомутерька, Чилим, Мурка.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 17 населённых пунктов: 9 сёл, 3 деревни и 5 посёлков.

Примечания

Источники 
 Барышский район

Сельские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Барышского района